Stati Uniti d'America
 Lewisburg – città della Contea di Logan, Kentucky
 Lewisburg – villaggio della Contea di Preble, Ohio
 Lewisburg – capoluogo della Contea di Union, Pennsylvania
 Lewisburg – città della Contea di Marshall, Tennessee
 Lewisburg – città della Contea di Greenbrier, Virginia Occidentale